Кендуджхар ():

 Кендуджхар — город в штате Орисса, Индия.
  Кендуджхар — округ в штате Орисса, Индия.